Си́гету-Марма́цией (Сиге́тул-Марма́цией, Си́гет,  ,  , , , русин. Сіґет-Мармороськый) — город на севере Румынии, недалеко от границы с Украиной, второй по величине город жудеца Марамуреш. 
Промышленность города представлена строительной, текстильной, деревообрабатывающей и пищевой индустрией.

История 

Сигету-Мармацией известен с XIII века, с 1394 года — главный город комитата Мармарош.

В XIX—XX веках в городе действовала греко-католическая церковь и «Руська» (то есть русинская) гимназия. В 1950—1960 годах Украинские отделы при гимназии и педагогической школе. Сейчас в городе работает единственный в Румынии украинский лицей (директор: Фёдор Попович).

В начале XX века в Сигету-Мармацие состоялись два судебных процесса против закарпатских крестьян, принявших православную веру; венгерское правительство обвиняло их в связях с Россией. С 1904 по 1906 годы осуждены на различные сроки заключения 9 крестьян, а с 1913 по 1914 год — 96 человек из разных сёл во главе с иеромонахом Алексием (Кабалюк). Процессы имели резонанс в Западной Европе и обратили на себя внимание со стороны международного сообщества.

18 декабря 1918 года в Сигету-Мармацие состоялся съезд делегатов украинского Мармароша, который высказался за присоединение Закарпатья к Украине. 16 января 1919 года он был освобождён войсками Гуцульской Республики, от венгерских войск и администрации. В войска входил и отряд Украинской галицкой армии. Однако на следующий день они потерпели поражение со стороны превосходящей румынской дивизии.

В межвоенный период город находился на границе между Чехословакией и Румынией. Через город проезжали трансграничные поезда, в частности скорый поезд Прага — Ясиня, который соединял Раховщину с остальными республиками. В конце 1944 года местные украинцы образовали народный комитет, который принял присоединение города к окружающим украинским селам на Украине, однако реализовано это не было. При коммунистическом режиме сюда заключали политических диссидентов, которым сейчас посвящены памятники и музей. В январе 2007 здесь при участии президентов Виктора Ющенко и Траяна Бэсеску вновь открыт исторический мост через Тису и международный пограничный переход к украинскому посёлку Солотвино.

Население 
На 2009 год население города составило .

Национальный состав:
 Румыны — 79,73 %
 Венгры — 15,80 %
 Украинцы — 2,97 %
 Цыгане — 1,08 %

Историческая демография 
 Перепись 1910 года
По данным переписи 1910 года, в городе было :

Число иудеев — 7981 человек (были включены в венгерские и немецкие языковые группы). В городе также проживали 5850 греко-католиков, а 4901 человек составляли римо-католики.

 Перепись 2002 года
По переписи 2002 года число православных составило 69,04 %, 20 % — греко- и римо-католики, 3,9 % — протестанты и 7,6 % — представители других религий.

Известные уроженцы 
 Эли Визель (1928—2016) — еврейский, французский и американский писатель, журналист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года;
 Гавриил Глюк (1912—1983) — советский художник, заслуженный деятель искусств Украинской ССР.
 Хеди Фрид (род. 1924) — еврейская шведская писательница, психолог, пережившая Холокост.
 Бывший председатель Верховного совета Крыма Борис Дейч (1938—2022)

Достопримечательности 
 Крестовоздвиженская церковь — украинская православная церковь.

Примечания

Ссылки 

 Сигету-Мармацией
 Сигету-Мармацией

Марамуреш (жудец)
Города Румынии
Города на Тисе